Licență se poate referi la:

Informatică
 Licență software

Învățământ
 Studii universitare de licență